Сезон НБА 1954/1955 — стал 9-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Чемпионом стала команда «Сиракьюз Нэшнлз». В финале «Нэшнлз» победили в семи играх команду «Форт-Уэйн Пистонс».

На драфте НБА 1954 года под первым номером клубом «Балтимор Буллетс» был выбран лёгкий форвард Фрэнк Селви из университета Фурмана. Под 2-м номером на том драфте был выбран Боб Петтит, под 3-м номером — Джин Шу, под 10-м номером — Бобби Леонард, а под 17-м — Ричи Герин. На территориальном драфте в этом сезоне никого не выбрали.

С этого сезона, после ликвидации клуба «Балтимор Буллетс», количество команд в ассоциации сократилось до восьми.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Результаты матчей плей-офф 
Полуфинал Восточного Дивизиона

Бостон Селтикс — Нью-Йорк Никс 2-1 (122:101, 95:102, 116:109)

Полуфинал Западного Дивизиона

Миннеаполис Лейкерс — Рочестер Роялз 2-1 (82:78, 92:94, 119:110)

Финал Восточного Дивизиона

Сиракьюс Нэшнлз — Бостон Селтикс 3-1 (110:100, 116:110, 97:100 ОТ, 110:94).

Финал Западного Дивизиона

Форт-Уэйн Пистонс — Миннеаполис Лейкерс 3-1 (96:79, 98:97 ОТ, 91:99 ОТ, 105:96).

Финал НБА

Сиракьюс Нэшнлз — Форт-Уэйн Пистонс 4-3 (86:82, 87:84, 89:96, 102:109, 71:74, 109:104, 92:91).

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Новичок года НБА: Боб Петтит, Милуоки Хокс

 Первая сборная всех звёзд:
 Нил Джонстон (Филадельфия Уорриорз)
 Боб Коузи (Бостон Селтикс)
 Дольф Шейес (Сиракьюс Нэшнлз)
 Боб Петтит (Милуоки Хокс)
 Ларри Фост (Форт-Уэйн Пистонс)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Верн Миккелсен (Миннеаполис Лейкерс)
 Гарри Галлатин (Нью-Йорк Никс)
 Пол Сеймур (Сиракьюс Нэшнлз)
 Слейтер Мартин (Миннеаполис Лейкерс)
 Билл Шерман (Бостон Селтикс)

Ссылки 
 1954-55 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1954/1955